Viviane Senna da Silva Lalli (* 14. Juni 1957 in São Paulo, Brasilien) ist Geschäftsfrau und Vorstand des Instituto Ayrton Senna. 

Viviane Senna da Silva Lalli ist die ältere Schwester von Ayrton Senna. Sie hat in Frankreich eine Ausbildung als Psychologin absolviert, war verheiratet und ist Mutter dreier Kinder, darunter des Rennfahrers Bruno Senna. Ihr Mann starb 1996 bei einem Motorradunfall.

Zusammen mit Ayrton Senna erarbeitete sie 1994 das Konzept für das Instituto Ayrton Senna, das im selben Jahr nach dem Tod Sennas von dessen Familie gegründet wurde.

Quellen 
 Instituto Ayrton Senna, Brasilien

Weblinks 
  Offizielle Homepage

Geschwister einer berühmten Person
Brasilianer
Geboren 1957
Frau